Fishing Creek steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Fishing Creek (Allegheny River), Zufluss des Allegheny River bei Roulette, Pennsylvania
 Fishing Creek (Bald Eagle Creek), Nebenfluss des Bald Eagle Creek bei Flemington, Pennsylvania
 Fishing Creek (Catawba River), Nebenfluss des Catawba River bei Great Falls, South Carolina
 Fishing Creek (Cedar River), Zufluss des Cedar River in Jacksonville (Florida), Florida
 Fishing Creek (Chesapeake Bay), Zufluss der Chesapeake Bay bei Chesapeake Beach, Maryland
 Fishing Creek (Cumberland River), Nebenfluss des Cumberland River bei Somerset, Kentucky
 Fishing Creek (Coosa River), Zufluss des Coosa River in Pell City, Alabama
 Fishing Creek (Delaware Bay), Zufluss der Delaware Bay bei Villas, New Jersey
 Fishing Creek (East Fork White River), Zufluss des East Fork White River bei Mitchell, Indiana
 Fishing Creek (Monocacy River), Zufluss des Monocacy River bei Walkersville, Maryland
 Fishing Creek (Muddy Creek), Zufluss des Muddy Creek bei Susquehanna Trails, Pennsylvania
 Fishing Creek (Oconee River, Baldwin County), Zufluss des Oconee River bei Milledgeville, Georgia
 Fishing Creek (Oconee River, Greene County), Zufluss des Oconee River im Oconee National Forest, Georgia
 Fishing Creek (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River bei New Martinsville, West Virginia
 Fishing Creek (Satilla Creek), Zufluss des Satilla Creek bei Patterson, Georgia
 Fishing Creek (Savannah River), Zufluss des Savannah River bei Honora, Georgia
 Fishing Creek (South Grand River), Zufluss des South Grand River bei Hartwell, Missouri
 Fishing Creek (Susquehanna River, Columbia County), Nebenfluss des Susquehanna River bei Bloomsburg, Pennsylvania
 Fishing Creek (Susquehanna River, Dauphin County), Zufluss des Susquehanna River bei Fort Hunter, Pennsylvania
 Fishing Creek (Susquehanna River, Lancaster County), Zufluss des Susquehanna River bei Drumore, Pennsylvania
 Fishing Creek (Susquehanna River, Perry County), Zufluss des Susquehanna River bei Marysville, Pennsylvania
 Fishing Creek (Susquehanna River, East Prospect), Zufluss des Susquehanna River bei East Prospect, York County, Pennsylvania
 Fishing Creek (Susquehanna River, Goldsboro), Zufluss des Susquehanna River bei Goldsboro, York County, Pennsylvania
 Fishing Creek (Tar River, Granville County), Zufluss des Tar River bei Wilton, North Carolina
 Fishing Creek (Tar River, Edgecombe County), Nebenfluss des Tar River bei Tarboro, North Carolina
 Fishing Creek (Yadkin River), Zufluss des Yadkin River bei North Wilkesboro, North Carolina

Stillgewässer:
 Fishing Creek Lake (auch Fishing Creek Reservoir), Stausee am Catawba River bei Great Falls, South Carolina
 Fishing Creek Reservoir, Stausee am Fishing Creek im City of Frederick Municipal Forest in Frederick (Maryland), Maryland

Orte:
 Fishing Creek (Maryland), Ort in Maryland

Siehe auch:
 Fishing Creek Township
 Fish Creek